У́лица Па́ршина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Паршина — улица в Москве.
 Улица Лётчика Паршина — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Паршина — улица в Днепре.

Крым 
 Улица Паршина — улица в Севастополе.